O House europeu (também conhecido como Euro house) é um subgênero musical do house com influência da dance-pop que surgiu na Europa no final dos anos 80. Em sua forma típica, a euro house é caracterizada por ritmos 4/4 repetitivos, em um tempo que varia entre 120 a 130 BPM, com vocais que são cantados, falados ou gravados e por ter mais ênfase nos instrumentos do que na melodia. Devido à sua baixa popularidade em meados da década de 90, o house europeu se fundio na euro-trance e no eurodance.

Ligações externas 

Eurodance